Кла́стер () — група однакових або подібних елементів, зібраних разом або близько один до одного; в'я́зка, пучо́к, жмуто́к, па́чка (чогось однорідного)

Дієслово — асоціюватися, збиратися групами, рости ґронами, товпитися.

Іменник — гроно, купа, скупчення, група, пучок, жмуток, рій.

 Кластер (системологія)
 Кластер (інформатика)
 Кластер (музика)
 Кластер (записів)
 Кластер (хімія)
 Кластер (біологія)
 Кластер (економіка)
 IT Кластер
 Кластер (епідеміологія)
 Кластер (фізика)
 Кластер купчасто-дощових хмар
 Кластер (у приватизації) — лот (об'єкт приватизації, що складається з декількох підприємств або цілісних майнових комплексів).

Див. також 
 Кластерний аналіз
 Кластерна вибірка